Пара Лиза Реймонд / Саманта Стосур — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Паола Суарес и Вирхиния Руано Паскуаль — проиграли во втором раунде.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Второй раунд)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Финал)
  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Лизель Хубер /  Мартина Навратилова (Второй раунд)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Второй раунд)
  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
  Хисела Дулко /  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Эмили Луа /  Николь Пратт (Первый раунд)
  Елена Лиховцева /  Анастасия Мыскина (Третий раунд)
  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Второй раунд)
  Элени Данилиду /  Анабель Медина Гарригес (Полуфинал)
  Динара Сафина /  Роберта Винчи ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые